Dănescu:
 Alexandru Dănescu
 George Ioan Dănescu
 Ioan Dănescu

Nume de familie românești